Agenore Socini – architetto, urbanista e insegnante italiano
 Bartolomeo Socini – giurista e professore universitario italiano
 Luigi Socini Guelfi – politico italiano
 Fausto Socini – teologo e riformatore religioso italiano
 Lelio Socini – teologo e riformatore italiano
 Mariano Socini il vecchio – giurista e professore universitario italiano
 Mariano Socini il giovane – giurista e professore universitario italiano

Pagine correlate 
 Sozzini (Socini diventa a volte Sozzini)